Lancaster megye (Dél-Karolina)
Lancaster megye (Nebraska)
Lancaster megye (Pennsylvania)
Lancaster megye (Virginia)